Кампиљо има више значења:

 Кампиљо, Санта Росалија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампиљо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику